Le nom Chris Rossouw est porté par les personnes suivantes :
 Chris Rossouw (1969-), un joueur de rugby à XV international sud-africain évoluant au poste de talonneur ;
 Chris Rossouw (1976-), un joueur de rugby à XV international sud-africain évoluant au poste de demi d'ouverture.